Josefikapelle oder Josephikapelle steht für:

 Josefikapelle (Gaishorn am See), Kapelle in der Marktgemeinde Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark
 Josephikapelle (Roding), Kapelle in der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern